Козинки — топоним:

 Козинки — деревня в Карачевском районе Брянской области

См. также 
 Казинки
 Козинка
 Казинка